Кубок Испании по футболу 1994/1995 — 91-й розыгрыш Кубка Испании по футболу выиграл Депортиво Ла-Корунья. Этот кубок стал первым в истории команды.

Соревнование прошло в период со 28 сентября 1994 по 27 июня 1995 года.

Результаты матчей

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал 

* Матч был приостановлен из-за сильного дождя на 79-й минуте

Ссылки 
 Кубок Испании по футболу 1994/1995 (на английском)
 Кубок Испании по футболу 1994/1995 (на испанском)

Кубок Испании по футболу
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1994 году
Спорт в Испании в 1995 году